Карасу (;  — чёрная вода). Распространённое в топонимике Средней Азии, Кавказа, Крыма, Балкан и вообще во всех регионах Евразии, где отмечалось сколько-нибудь значительное присутствие тюркских народов.

Реки

В Республике Алтай 
 Карасу (приток Аргута)
 Карасу (приток Балтыргана)
 Карасу (приток Кадрина)
 Карасу (приток Камги)
 Карасу (приток Катуни)
 Карасу (приток Ороктоя)
 Карасу (приток Сайгоноша)
 Карасу (приток Чарыша)
 Карасу (приток Чулышмана)

Другие реки 
 Карасу (приток Акдарьи) — правый приток реки Акдарья (приток Кашкадарьи) (Кашкадарьинский вилоят)
 Карасу (приток Аракса) — в Армении.
 Кара-Су (приток Аракса) — в Иране.
 Карасу (приток Евфрата) (Западный Евфрат) — одна из двух составляющих Евфрата.
 Карасу (приток Жарлы) — в Оренбургской области.
 Карасу (приток Увельки) — в Челябинской области.
 Карасу — левый приток реки Макунай.
 Карасу — левый приток реки Сырдарья.
 Карасу — в Китае, теряется в песках пустыни Такла-Макан.
 Карасу — в северном Копетдаге.
 Карасу — приток Тоне, крупнейшей реки Японии (от яп. 烏 карасу - «ворон»).

Впадают в озёра и моря 
 Карасу — в Тургайской ложбине Казахстана, впадает в озеро Аксуат.
 Карасу — в Карасуском районе Костанайской области Казахстана, впадает в озеро Койбагар.
 Карасу — в Северном Казахстане, впадает в озеро Улькен-Карой.
 Карасу — в Казахстане, впадает в озеро Жаксы-Жалгызтау.
 Карасу — в Казахстане, впадает в озеро Жалаулы.
 Карасу (река, впадает в Зоркуль) — в Афганистане.
 Карасу (река, впадает в Каспийское море) — в Иране.
 Карасу (река, впадает в Эби-Нур) — в СУАР, Китай.

Прочие 
 Карасу — название реки Шерабад в нижнем течении
 Струма (река) — река на Балканах во времена Османской империи называлась Карасу.
 Также на отдельных (обычно верховых) участках название Карасу имеют Шидерты и Вахш.

Каналы 
 Карасу (правобережный) — канал в Ташкенте и Ташкентском вилояте, левый отвод канала Бозсу
 Карасу (левобережный) — канал в Ташкентском вилояте, левый отвод реки Чирчик
 Карасу — арык в Ташкентском вилояте, древнее русло реки Ахангаран
 Карасу — небольшой канал в Ташкенте, отвод канала Дамарык
 Карасу — небольшой канал в Ташкенте, отвод канала Салар
 Карасу — название участка канала Салар в нижнем течении, может рассматриваться как самостоятельный канал
 Карасу — рукав реки Кошкарата, притока Бадама.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Карасу — село в Кюрдамирском районе.

Казахстан 
 Карасу — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Карасу — село в Айтекебийском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.
 Карасу — село в Уилском районе Актюбинской области, сельский округ Берсиева.
 Карасу — село в Уилском районе Актюбинской области, Коптогайский сельский округ.
 Карасу — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Карасу — село в Илийском районе Алматинской области.
 Карасу — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.
 Карасу — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карасу — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карасу — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Карасу (до 1999 г. — Юрьевка) — село в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Карасу — село в Меркенском районе Жамбылской области.
 Карасу — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Карасу — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Карасу — село в Актогайском районе Карагандинской области.
 Карасу — село в Осакаровском районе Карагандинской области.
 Карасу — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Карасу — село в Джангельдинском районе Костанайской области.
 Карасу — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Карасу — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Карасу — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.
 Карасу — название села Сарыбай би Жамбылского района Алматинской области, до 2007 года.

Россия 
Карасу — село в Ногайском районе Дагестана.
Карасу — село в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Турция 
 Карасу — город и район в провинции Сакарья.

Узбекистан 
 Карасу — город в Андижанской области.
 Карасу — городской посёлок в Ангорском районе Сурхандарьинской области.
 Карасу — городской посёлок в Уртачирчикском районе Ташкентской области.
 Карасу — городской посёлок в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области.

Фамилия 
 Карасу, Бильге (1930—1995) — турецкий писатель, автор книги «Сад умерших котов».

См. также 

 Кара-Суу
 Биюк-Карасу 

Гидронимы